Newburg hace referencia a varios artículos sobre topónimos en Estados Unidos:

Localidades
Newburg (Dakota del Norte), ciudad ;
Newburg (Misuri), ciudad;
Newburg (condado de Clearfield, Pensilvania), borough ;
Newburg (condado de Cumberland, Pensilvania), borough ;
Newburg (Virginia Occidental), pueblo ;
Newburg (Wisconsin), villa ;

Municipios
Municipio de Newburg (Arkansas);
Municipio de Newburg (Illinois);
Municipio de Newburg (Iowa);
Municipio de Newburg (Minnesota).